Мулунгу (Параиба) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Мулунгу (Сеара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.